Benbow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benbow (Florida), im Glades County
 Benbow (Kalifornien), im Humboldt County
 Benbow (Missouri), im Marion County
 Benbow (Virginia), im Tazewell County

Personen:
 John Benbow (1653–1702), englischer Admiral
 Warren Benbow (* 1954), amerikanischer Jazzmusiker
 Benbow (Aborigine), Führer der Aborigines

Sonstiges:
 Admiral Benbow, Gasthaus in der Nähe von Bristol, in dem Werk Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson
 HMS Benbow, Schiff der königlichen Marine, benannt nach Admiral Benbow
 Benbow Lakes, See im Pierce County, Washington
 Benbow Millsite, Mine im Stillwater County, Montana
 Benbow Mine, Mine im Stillwater County, Montana
 Benbow Lake State Recreation Area, Park im Humboldt County, Kalifornien